Hagby kyrka kan syfta på 

Hagby kyrka, Uppland – en kyrkobyggnad i Hagby i Uppsala kommun
Hagby kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Hagby i Växjö stift